

Onomastica 
 Gillis – forma olandese del nome proprio di persona italiano maschile Egidio

Persone 
 Ann Gillis (1927-2018) – attrice statunitense
 Brad Gillis (1957) – chitarrista heavy metal statunitense
 Duncan Gillis (1883-1963) – martellista, discobolo e lottatore canadese
 Jamie Gillis (1943-2010) – attore pornografico statunitense
 Kelly McGillis (1957) – attrice statunitense
 Tanya Tagaq Gillis (1975) – cantante canadese
 Tom McGillis (...) – produttore televisivo canadese